Parijse symfonieën door Joseph Haydn
 Symfonie nr. 31 van Wolfgang Amadeus Mozart
 Symphonie de Paris van Serge Lancen

G Parijse